Gatton ist der Name der Orte:

 Gatton (Queensland), eine Stadt in Australien
 Gatton (Surrey), ein früherer Ort in Surrey, England
 Gatton (Wahlkreis), ein 1832 aufgelöster Wahlkreis in England

Gatton ist außerdem der Name folgender Personen:

 Danny Gatton (1945–1994), US-amerikanischer Gitarrist
 Franz Gatton (* 1791), österreichischer Maler